Litex ist der Name von:
 PFK Litex Lowetsch, einem professionellen Fußballverein aus Lowetsch, Bulgarien.

Litex steht ebenfalls für:
 Litex Commerce, einer bulgarischen Holdinggesellschaft in Sofia, Bulgarien.